Сан Бартоломе Ајаутла има више значења:

 Општина Сан Бартоломе Ајаутла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Бартоломе Ајаутла (Сан Бартоломе Ајаутла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику